Westland Whirlwind – brytyjski samolot myśliwski z okresu II wojny światowej
 Westland Whirlwind – brytyjski śmigłowiec, licencyjna odmiana śmigłowca Sikorsky H-19/S-55